Trott steht für:
 Trott zu Solz (Adelsgeschlecht), altes hessisches Adelsgeschlecht

Trott ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Friedrich von Trott (1604–1666), brandenburgischer Generalmajor und Festungskommandant
 David Trott (* 1960), US-amerikanischer Politiker
 Eckart Menzler-Trott (1953–2017), deutscher Schriftsteller und Marketing-Fachmann
 Emma Trott (* 1989), britische Radsporttrainerin 
 Hans Trott (vor 1449–nach 1468), Bürgermeister von Bozen
 Judi Trott (* 1962), britische Schauspielerin
 Jürgen Trott (* 1955), deutscher Schauspieler
 Laura Trott (* 1992), britische Radrennfahrerin, siehe Laura Kenny
 Lyndon Trott (* 1964), britischer Politiker und Chief Minister von Guernsey
 Magda Trott (1880–1945), deutsche Schriftstellerin und Frauenrechtlerin
 Marion Trott (* 1984), deutsche Skeletonpilotin, siehe Marion Thees
 Matthew Trott (* 1985), australischer Fußballspieler
 Walter Trott (1907–??), deutscher Bobfahrer
 Wilfried Trott (* 1948), deutscher Radrennfahrer

Sonstiges:
 Mount Trott, Berg im Mac-Robertson-Land, Antarktika

Siehe auch:

 Drott
 Trot